The Teardrops, een Engelse newwaveband, actief van 1978 tot 1981
 Teardrops (Tom Dice), het debuutalbum van de Vlaamse singer-songwriter Tom Dice
 Teardrops (Womack & Womack), een single van het Amerikaanse rhythm-and-bluesduo Womack & Womack
 Teardrops (George Harrison), een single van de Engelse zanger George Harrison
 Teardrops (Lovestation), een single van de Engelse dancegroep Lovestation
 Teardrops (Shakin' Stevens), een single van de Britse rock-'n-rollzanger Shakin' Stevens
 Teardrops (The 411), een single van de Engelse r&b-groep The 411
 Teardrops (The Radios), een single van de Belgische popgroep The Radios